Ört kan betyda:
Ört – en växt med oförvedad stam

Se även 
Medicinalväxt